North Dakotas viceguvernör (Lieutenant Governor of North Dakota) är ett offentligt ämbete som inrättades 1889 i samband med att North Dakota blev delstat i USA.

Lista över viceguvernörer från 1889 till idag

Se även
Lista över guvernörer i North Dakota
Demokratiska partiet
Republikanska partiet

Referenser

Noter